На летних Олимпийских играх 1972 года сборная ФРГ завоевала 13 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых медалей, что вывело сборную на 4-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B
 Мужчины

Современное пятиборье 

Современное пятиборье включает в себя: стрельбу, плавание, фехтование, верховую езду и бег.

Мужчины

Ссылки 
 Сборная ФРГ  на сайте sports-reference.com 

1972
Страны на летних Олимпийских играх 1972 года